Dit is een lijst van planetoïden 34301-34400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 29 juli 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (34301) - || 2000 QO171|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34302) Riagalanos || 2000 QU172|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34303) - || 2000 QN173|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34304) Alainagarza || 2000 QB178|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34305) - || 2000 QN179|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34306) - || 2000 QP183|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34307) Arielhaas || 2000 QT183|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34308) Roberthall || 2000 QC185|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34309) - || 2000 QY186|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34310) Markhannum || 2000 QA187|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34311) - || 2000 QE188|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34312) Deahaupt || 2000 QO188|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34313) Lisahevner || 2000 QQ188|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34314) Jasonlee || 2000 QN189|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34315) - || 2000 QJ190|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34316) Christineleo || 2000 QS190|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34317) Fabianmak || 2000 QH191|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34318) - || 2000 QV192|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34319) Neilmilburn || 2000 QD193|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34320) Davidmonge || 2000 QU195|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34321) Russellmotter || 2000 QY195|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34322) Marknandor || 2000 QW196|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34323) Williamrose || 2000 QN198|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34324) Jeremyschwartz || 2000 QB199|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34325) Terrencevale || 2000 QN201|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34326) Zhaurova || 2000 QF202|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34327) - || 2000 QS203|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34328) Jackalbright || 2000 QR204|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34329) Sribhimaraju || 2000 QO206|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34330) Bissoondial || 2000 QB209|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34331) Annadu || 2000 QH209|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34332) Alicefeng || 2000 QU209|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34333) Roycorgross || 2000 QG211|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34334) Georgiagrace || 2000 QG212|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34335) Ahmadismail || 2000 QR214|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34336) Willjenkins || 2000 QT214|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34337) Mihirjoshi || 2000 QR215|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34338) Shreyaskar || 2000 QM216|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34339) - || 2000 QH218|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34340) - || 2000 QN224|| 26 augustus 2000 || Spacewatch
|-
| (34341) - || 2000 QW224|| 26 augustus 2000 || NEAT
|-
| (34342) Asmikumar || 2000 QK227|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34343) Kumaran || 2000 QU227|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34344) - || 2000 QP229|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34345) Gabriellalui || 2000 RY || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (34346) Varunmadan || 2000 RJ1 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (34347) - || 2000 RN1 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (34348) - || 2000 RF3 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (34349) - || 2000 RQ7 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (34350) - || 2000 RW7 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (34351) Decatur || 2000 RZ8|| 3 september 2000 || L. Ball
|-
| (34352) - || 2000 RJ13|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (34353) - || 2000 RX17|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (34354) Johnmadland || 2000 RL18|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (34355) Mefford || 2000 RB20|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (34356) Gahamuriel || 2000 RR20|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (34357) Amaraorth || 2000 RO21|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (34358) - || 2000 RV22|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (34359) - || 2000 RN26|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (34360) - || 2000 RS28|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (34361) - || 2000 RT28|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (34362) - || 2000 RK30|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (34363) Prawira || 2000 RT30|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (34364) Katequinn || 2000 RZ30|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (34365) Laurareilly || 2000 RS34|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (34366) Rosavestal || 2000 RP6|| 4 september 2000 || B. D. Warner
|-
| (34367) Kennedyrogers || 2000 RQ40|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (34368) - || 2000 RA41|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (34369) - || 2000 RA42|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (34370) - || 2000 RY42|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (34371) - || 2000 RC43|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (34372) Bentleysiems || 2000 RS44|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (34373) - || 2000 RT44|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (34374) - || 2000 RP48|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (34375) - || 2000 RP49|| 5 september 2000 || LINEAR
|-
| (34376) - || 2000 RO54|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (34377) - || 2000 RQ54|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (34378) - || 2000 RV54|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (34379) Slettnes || 2000 RU55|| 5 september 2000 || LINEAR
|-
| (34380) Pratikvangal || 2000 RV55|| 5 september 2000 || LINEAR
|-
| (34381) - || 2000 RW55|| 5 september 2000 || LINEAR
|-
| (34382) - || 2000 RG56|| 6 september 2000 || LINEAR
|-
| (34383) - || 2000 RH56|| 6 september 2000 || LINEAR
|-
| (34384) - || 2000 RW61|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (34385) - || 2000 RE62|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (34386) - || 2000 RP62|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (34387) Venkatesh || 2000 RX62|| 2 september 2000 || LINEAR
|-
| (34388) Wylonis || 2000 RE63|| 2 september 2000 || LINEAR
|-
| (34389) - || 2000 RJ65|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (34390) - || 2000 RJ66|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (34391) Garyzhan || 2000 RX67|| 2 september 2000 || LINEAR
|-
| (34392) Afroz || 2000 RT68|| 2 september 2000 || LINEAR
|-
| (34393) Cindyallen || 2000 RL69|| 2 september 2000 || LINEAR
|-
| (34394) - || 2000 RC70|| 2 september 2000 || LINEAR
|-
| (34395) - || 2000 RS73|| 2 september 2000 || LINEAR
|-
| (34396) - || 2000 RT74|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (34397) Rosaliebarber || 2000 RJ76|| 4 september 2000 || LINEAR
|-
| (34398) Terryschmidt || 2000 RK8|| 9 september 2000 || B. D. Warner
|-
| (34399) Hachiojihigashi || 2000 RD79|| 7 september 2000 || BATTeRS
|-
| (34400) Kimbaxter || 2000 RC81|| 1 september 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten